Laase bezeichnet einen Ortsteil:
 der Gemeinde Baumgarten im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Laase (Baumgarten)
 von Langendorf im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen, siehe Laase (Langendorf)
 der Gemeinde Neuenkirchen im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Laase (Neuenkirchen)

Siehe auch:
 Lase